NovaThor — платформа, состоящая из интегрированной системы на чипах (SoC) и модема для смартфонов и планшетов разработанный ST-Ericsson, 50/50 совместным предприятием Ericsson и STMicroelectronics созданным 3 февраля 2009 года. ST-Ericsson также продает системы на кристалле (Nova), а также модемы (Thor) в отдельности. 28 февраля 2012, ST-Ericsson объявила, что они перейдут на полностью разряженный кремний на изоляторе (FD-SOI) транзисторов в будущих продуктах для снижения потребления энергии. В качестве примера они заявили, что L8540 SoC с FD-SOI транзисторов будет потреблять на 35 % меньше электроэнергии.

Список Nova и NovaThor SoC

Схожие платформы 
 Snapdragon от Qualcomm
 Tegra от Nvidia
 Exynos от Samsung
 Ax от Apple
 Atom от Intel
 OMAP от Texas Instruments
 MediaTek

Примечания

Ссылки 
 Page on ST-Ericsson website about NovaThor.

Встроенные микропроцессоры